Antoninowie – to dynastia panująca w latach 96–192 w cesarstwie rzymskim. Panowali zwykle w wyniku adopcji przez swojego poprzednika. Na panowanie tej dynastii przypada apogeum potęgi Rzymu, który objął swoim panowaniem tak dalekie terytoria jak Dacja (dzisiejsza Rumunia), Mezopotamia i Armenia.

Do dynastii tej należeli:
 Nerwa (96–98 r. n.e.)
 Trajan (98–117 r. n.e.)
 Hadrian (117–138 r. n.e.)
 Antoninus Pius (138–161 r. n.e.)
 Marek Aureliusz (161–180 r. n.e.)
 Werus (161–169 r. n.e.)
 Kommodus (177–192 r. n.e.)

Czas panowania dynastii Antoninów często nazywa się tzw. „złotym wiekiem cesarstwa”.
Zakończył się on na panowaniu syna Marka Aureliusza – Kommodusa.

Pierwszych pięciu władców tej dynastii to tzw. dobrzy cesarze.

Drzewo genealogiczne

Zobacz też 
 cesarz

Przypisy 

Trajan